John Owen (theoloog), een Engels theoloog (1616 - 1683)
John Owen (schrijver), een Welsh schrijver (1564 - 1622)
John Owen (schaker), een Engelse schaker (1827 - 1901)